Шахиндеж:

 Шахиндеж — город на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан.
 Шахиндеж — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Западный Азербайджан.